Tot je nekompletní seznam augustiniánských klášterů:

 Brno: Klášter augustiniánů u kostela sv. Tomáše
 Brno: Starobrněnský klášter
 Česká Lípa: Klášter řádu svatého Augustina
 Dolní Ročov: Klášter Nanebevzetí Panny Marie – augustiniánská fundace 
 Fulnek: Klášter augustiniánů kanovníků
 Litomyšl: Klášter augustiniánů poustevníků u kostela Povýšení svatého Kříže
 Olomouc: (zrušený) Klášter augustiniánů (později Kadetní škola)
 Pivoň: zaniklý klášter 
 Praha–Karlov: Klášter augustiniánů kanovníků u kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého
 Praha–Malá Strana: Klášter obutých augustiniánů u sv. Tomáše
 Praha–Nové Město: (zaniklý) Klášter řádu bosých augustiniánů u sv. Václava
 Praha–Nové Město: Klášter augustiniánek u sv. Kateřiny Alexandrijské
 Prostějov: (zaniklý) Klášter augustiniánů kanovníků
 Roudnice nad Labem: Klášter augustiniánů
 Sadská: (zaniklý) Klášter Sadská s kostelem sv. Apolináře (zničen husity)
Tábor: Klášter bosých augustiniánů s kostelem Narození Panny Marie (dnes ve správě Husitského muzea)
Vratěnín: Klášter bosých augustiniánů (Vratěnín) s kostelem svatého Mikuláše Tolentinského
 Vrchlabí: Klášter obutých augustiniánů eremitů s kostelem sv. Augustina
 Zaječov: Svatá Dobrotivá

 Klášter Serrabone ve francouzském regionu Languedoc-Roussillon (Pyrénées-Orientales)

Augustiniánský klášter (Vídeň)
 Klášter svatého Floriána v hornorakouském městysi Sankt Florian

Augustiniánské kláštery
Seznamy klášterů